Krieger har flere betydninger:

 Krieger (adelsslægt) – en dansk adelsslægt; se denne for medlemmer af slægten, herunder Johan Cornelius Krieger (flertydig)
 Oluf Krieger von Lowzow (født 1931) – en dansk godsejer

Se også 
 Kanonbåden Krieger – bygget hos Burmeister & Baumgarten